Пантусов — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Пантусов, Николай Николаевич (1849—1909) — востоковед, археолог, филолог, нумизмат, этнограф.
 Пантусов, Пётр Алексеевич (1851—?) — курмышский уездный предводитель дворянства, член III Государственной думы от Симбирской губернии.

Топоним 
 Пантусов — село в Стародубском районе Брянской области.